Грантвил има више значења:
 Грантвил (Канзас)
 Грантвил (Џорџија)